Dies ist eine Liste der Städte in Guinea.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Guinea ist Conakry mit einer Einwohnerzahl von 2.027.630 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 5.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 4. Februar 1983, 31. Dezember 1996 und 1. März 2014 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Präfektur), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Hauptstadt Conakry bildet eine Sonderzone und gehört keiner Präfektur an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Direction Nationale de la Statistique
 Mongabay - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte in Guinea
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Guinea

 
Guinea